Сом може да се отнася за:
 Сомови (Siluridae), семейство лъчеперки
 Сомове (Silurus), род лъчеперки
 Сом (Silurus glanis), вид лъчеперки
 Сом (департамент), департамент във Франция
 Сом (парична единица), парична единица в Киргизстан

Вижте също 
 Сома (пояснение)